529 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 529 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 300618.
 529 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 595630.